Pseudoips britannica är en fjärilsart som beskrevs av W. Warren 1913. Pseudoips britannica ingår i släktet Pseudoips och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Trågspinnare
britannica